Дмитрий (Димитри) Шажевский (, МФА: , родился 26 января 1983 в Нарбоне) — французский регбист польского происхождения, хукер (отыгрывающий).

Карьера 
Воспитанник команды «Безье», играл за неё с 2002 по 2004 годы (сыграл 5 матчей в Кубке Хейнекен 2002/2003). В сезоне 2003/2004 выступал в Европейском кубке вызова, оформив попытку в матчах против «Коннахта», «Гренобля» и «Бата». 10 июля 2004 провёл первую игру за сборную Франции против Канады, в 2005 году в Кубке шести наций провёл один матч против Ирландии (в том же году играл тест-матчи против Австралии и ЮАР).

В сезоне 2005/2006 Дмитрий начал играть за «Стад де Франс», сыграл пять матчей в Кубке Хейнекен в том сезоне. В 2006 году сыграл три матча в Кубке шести наций против Шотландии, Англии и Уэльса, занеся попытку в матче против Уэльса и принеся победу команде 21:16 (в том году Франция выиграла кубок). В том же сезоне дошёл до полуфинала чемпионата Франции, проиграв «Тулузе». Играл в середине года тест-матчи против Румынии и ЮАР.

В 2007 году выиграл чемпионат Франции и Кубок шести наций. На чемпионате мира 2007 года с командой занял 4-е место. Ещё один Кубок шести наций Дмитрий выиграл в 2010 году, на чемпионате мира 2011 года стал серебряным призёром. С 2012 года играет за «Расинг Метро 92».

Личная жизнь 
Жена Флоранс, сын Уго, дочь Анна.

Несколько раз снимался для календаря «Боги стадиона» ().

Занесённые попытки за сборную

Ссылки 
 Профиль на сайте Французской федерации регби 
 
 
 Профиль на сайте чемпионата мира 2011 года 
 Неофициальный блог Дмитрия Шажевского  
 Профиль на сайте газеты L'Equipe 

Регбисты Франции
Игроки РК «Безье Эро»
Игроки РК «Стад Франсе»
Игроки РК «Расинг 92»
Игроки сборной Франции по регби